TMB est un sigle qui peut signifier :
 taux métabolique basal ;
 1,2,4-triméthylbenzène, formule chimique du pseudocumène 
 taux moyen des bons du trésor ;
 Théâtre musical de Besançon, nom du théâtre municipal de Besançon (Doubs), dont la programmation est essentiellement à vocation musicale ;
 The Melodic Blue, premier album studio du rappeur américain Baby Keem ;
 Toulouse Métropole Basket, un club de basket-ball féminin à Toulouse ;
 Tour du Mont-Blanc, un itinéraire de randonnée autour du massif du Mont-Blanc. C'est également une épreuve libre en randonnée ou course d'endurance (trail), nommée aussi « ultra-trail du Mont-Blanc » ;
 traitement mécano-biologique, une activité de traitement des ordures ménagères résiduelles (OMR) ;
 tramway du Mont-Blanc, en France ;
 , en Espagne ;
 Trust Merchant Bank, une banque active en République démocratique du Congo depuis 2004, et basée à Lubumbashi ;
 Compañía del Ferrocarril de Tarragona a Martorell y Barcelona (TMB), une ancienne compagnie ferroviaire espagnole.